Dzierżoniów (stad), stad in Polen
 Dzierżoniów (gemeente), gemeente in Polen
 Dzierżoniów (district), district in Polen